Ки́руна:

 Кируна — город в Швеции.
 Кируна — коммуна в Швеции.
  — шведский футбольный клуб.